Duangta Kongthong, (; * 25. Juli 1982 in Kanchanaburi), auch unter ihrem Künstlernamen Tukkata (, „Puppe“) bekannt, ist eine thailändische Sängerin.

Lebenslauf 
Duangta Kongthong wurde am 25. April 1982 in Kanchanaburi, Thailand geboren. Da ging sie auch zur Schule.  Sie begann schon als Kind eine Bühnenkarriere, die zu mehreren Auszeichnungen führte. Als Schülerin der 3. Klasse gewann sie zum ersten Male einen Gesangswettbewerb. Als 17-Jährige hatte sie bereits 30 Gesangswettbewerbe gewonnen. Nach dem Abitur begann sie an der Rajabhat-Universität Kanchanaburi zu studieren und erreichte dort einen Bachelor-Abschluss im Fach Öffentlichkeitsarbeit. Bis heute hat sie 6 Alben veröffentlicht und gilt als eine der populärsten Sängerinnen des Landes. Nationale Auszeichnungen sind z. B. Ganesh Gold Award (1999) und Golden Garland Award (2002). Sie ist ledig und lebt in Bangkok.

Diskographie (Auswahl)

Alben

Labels 
 มหาจักร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (1999-2000);
 กระบือแอนด์โค (2000-2005);
 ยูทู เรคคอร์ดส (2005-2011);
 มิวสิก ดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (2011-2017);
 เอ็กซ์ไฟว์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (2017-Heute)

Weblinks 
 Duangta Kongthong:  - Videoclip der Sängerin

Einzelnachweise 

Popsänger
Thailänder
Geboren 1982
Frau
Musiker (Thailand)